Clößner ist der Familienname folgender Personen:
 Erich-Heinrich Clößner (1888–1976), deutscher Offizier
 Mario Clößner (* 1983), deutscher Handballspieler